Жозе́ф Арно́ Шарль Гайярдо́ (; 1814—1883) — французский врач, естествоиспытатель и археолог в Египте.

Биография 
Шарль Гайярдо родился 20 сентября 1814 года в городе Люневиль на востоке Франции в семье военного врача и геолога Шарля-Антуана Гайярдо (1774—1832).

С 1837 года Гайядро был профессором естественной истории в Каирской медицинской школе. Работал личным врачом Сулеймана-паши. Создал одну из первых карт массива Джебель-Друз. С 1854 года состоял членом Французского ботанического общества.

На протяжении двадцати лет руководил военным госпиталем в Саиде. В 1860 году оказывал помощь христианам во время массовых убийств в июле 1860 года в Сирии. Также в 1860 году путешествовал по Ливану. В 1861 году стал кавалером Ордена Почётного легиона.

В 1863 году Ш. Гайярдо был назначен главным врачом в Александрии. В 1864 году совершил поездку по Палестине. С 1875 года Шарль руководил Медицинской школой Каира.

Скончался Жозеф Арно Шарль Гайярдо 17 августа 1883 года в городе Бхамдун близ Бейрута.

Гербарий Шарля Гайярдо хранится в составе гербария Хаусскнехта в Венском университете.

Некоторые публикации

Род и некоторые виды, названные в честь Ш. Гайярдо 
  [= ]
  [≡ ]
  [≡ ]

Примечания

Ссылки 
 

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту
Ботаники XIX века